Aldrich se puede referir a un nombre o u apellido:

Nombres:
 Aldrich Ames
 Aldrich Wever

Apellidos:
 Robert Aldrich (1918-1983), director de cine, guionista y productor estadounidense.
 Robert Aldrich (historiador)
 Ronnie Aldrich (1916-1993), pianista, compositor, arreglista y director británico.
 Pieter Aldrich (1965-), exjugador de tenis sudafricano.
 Doug Aldrich (1964-), guitarrista estadounidense.
 Nelson Wilmarth Aldrich (1841-1915), banquero y senador estadounidense.
 Thomas Bailey Aldrich (1836-1907), editor, escritor de cuentos y poeta estadounidense.

Otros usos:
 Síndrome de Wiskott-Aldrich